Бори́с Ше́велевич Э́льман (1900—1939) — советский разведчик.

Биография 
Родился в местечке Байрамча Аккерманского уезда Бессарабской губернии (ныне Николаевка-Новороссийская, Белгород-Днестровский район Одесской области Украины), в семье мельничного комиссионера. В возрасте 4-х лет остался без отца и жил на попечении родственников матери. В 1909—1917 годах учился в реальном училище в Кишинёве. 

После аннексии Румынией Бессарабии оказался в Румынии, откуда в 1920 году перебрался в Италию и при помощи руководителя советской делегации В. В. Воровского выехал в РСФСР. Окончил факультет общественных наук 1-го МГУ (1924). В том же году вступилв РКП(б) и был принят на работу в ИНО ОГПУ. Работал в странах Восточной Европы. В 1929—1932 — легальный резидент ИНО ОГПУ в Риме — под именем Бориса Семёновича Эрдмана и дипломатическим прикрытием.

В 1933—1934 годах работал в США (под прикрытием помощника руководителя акционерного общества «Амторг» по нефти). В 1935 году был направлен вместе с женой на нелегальную работу в США.

В 1935 году перешёл на работу в Разведывательное управление РККА в группе сотрудников А. Х. Артузова.
Принимал участие в операциях по доставке оружия в Испанию для республиканской армии. Награждён орденом Красной Звезды (1937), знаком «Почётный работник ВЧК-ГПУ».

В июле 1937 года уволен в резерв РККА. 5 ноября 1937 года арестован, 26 февраля 1939 года приговорён ВКВС к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Место захоронения: Донское. Реабилитирован 20 октября 1956 года.

Жена — Анна Петровна Петрушанская.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Hrono

Литература 
 

Родившиеся в Белгород-Днестровском районе
Персоналии:Кишинёв
Члены КПСС
Выпускники факультета общественных наук МГУ
Разведчики СССР
Сотрудники ГРУ
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Казнённые в 1939 году